Schattenreich bezeichnet

 den Ort der Toten, die Unterwelt, siehe Unterwelt
 eine Metalband, siehe Schattenreich (Band)
 die gleichnamige Hörspielserie, siehe Schattenreich (Hörspielserie)
 die ehemalige Musiksendung Schattenreich.TV auf Onyx.tv
 die Heftroman-Serie, siehe Schattenreich Pulp Magazine